Комзетовка — название еврейских земледельческих колоний в СССР, основанных в 1920-е годы КомЗЕТом:

Россия 
 Комзетовка — до 1948 г. название села Вересаево в Сакском районе Крыма.

Украина 
 Комзетовка — до 1945 г. название села Ровное в Березовском районе Одесской области.